Amerikai Egyesült Államok
 Mount Pleasant (Arkansas)
 Mount Pleasant (Dél-Karolina)
 Mount Pleasant (Delaware)
 Mount Pleasant (Észak-Karolina)
 Mount Pleasant (Florida)
 Mount Pleasant (Evans megye, Georgia)
 Mount Pleasant (Wayne megye, Georgia)
 Mount Pleasant (Cass megye, Indiana)
 Mount Pleasant (Delaware megye, Indiana)
 Mount Pleasant (Johnson megye, Indiana)
 Mount Pleasant (Martin megye, Indiana)
 Mount Pleasant (Perry megye, Indiana)
 Mount Pleasant (Iowa)
 Mount Pleasant (Kansas)
 Mount Pleasant (Cecil megye, Maryland)
 Mount Pleasant (Frederick megye, Maryland)
 Mount Pleasant (Michigan)
 Mount Pleasant (Mississippi)
 Mount Pleasant (Missouri)
 Mount Pleasant (Bergen megye, New Jersey)
 Mount Pleasant (Burlington megye, New Jersey)
 Mount Pleasant (Hunterdon megye, New Jersey)
 Mount Pleasant (Monmouth megye, New Jersey)
 Mount Pleasant (Ulster megye, New York)
 Mount Pleasant (Westchester megye, New York)
 Mount Pleasant (Jefferson megye, Ohio)
 Mount Pleasant (Vinton megye, Ohio)
 Mount Pleasant (Bucks megye, Pennsylvania)
 Mount Pleasant (Westmoreland megye, Pennsylvania)
 Mount Pleasant (Tennessee)
 Mount Pleasant (Texas)
 Mount Pleasant (Utah) 
 Mount Pleasant (Green megye, Wisconsin)
 Mount Pleasant (Racine megye, Wisconsin)